Le elezioni comunali in Campania del 2021 si tennero il 3-4 ottobre, con ballottaggio il 17-18 ottobre.

Napoli

Napoli

Afragola

Arzano

Brusciano

Frattaminore

Gragnano

Melito di Napoli

Vico Equense

Volla

Benevento

Benevento

Caserta

Caserta

Santa Maria Capua Vetere

Sessa Aurunca

Salerno

Salerno

Battipaglia

Eboli

Note 

Campania
2021